Вильфра́нш-де-Лораге́ (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Верхняя Гаронна. Входит в состав округа Тулуза.

Код INSEE кантона — 3138. Всего в состав кантона Вильфранш-де-Лораге входит 21 коммуна, из них главной коммуной является Вильфранш-де-Лораге.

Население 
Население кантона на 2011 год составляло 13 617 человек.

Коммуны кантона

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Кантон Вильфранш-де-Лораге на сайте INSEE
 Население коммун департамента Верхняя Гаронна на сайте INSEE 
 Расположение кантона Вильфранш-де-Лораге на карте Франции 

Кантоны департамента Верхняя Гаронна